Dingdorf ist der Name folgender Orte:

 Dingdorf, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Dingdorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Dingdorf (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft in der Marktgemeinde Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich